

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe 
 Siedlice – część miasta Gorzów Wielkopolski
 Siedlice – część miasta Pszczyna
 Siedlice – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Pokój 
 Siedlice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Police 
 Siedlice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe
 Siedlice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek